HMS Caledon — название двух кораблей британского Королевского флота:

 HMS Caledon (1808) — 16-пушечный шлюп. Бывший французский Henri, захваченный в 1808 году. Продан в 1811 году.
 HMS Caledon (D53) — лёгкий крейсер типа «Каллиопа». Спущен на воду в 1916 году. В 1943 переоборудован в крейсер ПВО. Продан на слом в 1948 году.

См. также 
 HMS Caledonia